Костыгово — название населённых пунктов:

Россия 
 Костыгово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Костыгово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Костыгово — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Костыгово — деревня в Спировском районе Тверской области.